Broadview est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Broadview, ville australienne en Australie-Méridionale

Broadview, station du métro de Toronto
 Broadview Avenue, artère du Toronto métropolitain
 Broadview, ville canadienne de Saskatchewan
 Broadview, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
 Broadview—Greenwood, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario

Broadview, ville américaine de l'Illinois
 Broadview, ville américaine du Montana
 Broadview, localité américaine du Nouveau-Mexique
 Broadview, district de Seattle dans l'État de Washington
 Broadview Heights, ville américaine de l'Ohio
 Broadview Park, ville américaine de Floride
 Broadview-Pompano Park, ville américaine de Floride

Entreprise 

 Broadview Partners, cabinet français de conseil auprès des directions générales
 Broadview Security, entreprise américaine de sécurité résidentielle

Homonymie
Homonymie de toponyme